La locuzione Ottobre Rosso si riferisce ad una serie di eventi della Rivoluzione russa avvenuti nel mese di ottobre del 1917 (secondo il calendario giuliano ancora in uso in Russia a quei tempi) e compare in:

 La grande fuga dell'Ottobre Rosso – Romanzo
 Fabbrica "Ottobre Rosso" – Società per Azioni
 Caccia a Ottobre Rosso – Film

Pagine correlate 

 Krasnyj Oktjabr'